

Cinema 
Mediterraneo – film del 1991 diretto da Gabriele Salvatores

Editoria 
Il Mediterraneo – quotidiano pubblicato a Palermo dal 1995 al 2000

Geografia 
Mediterraneo – mare circondato tra terre emerse

Toponimi 
Mediterraneo – mare intercontinentale che si trova tra Europa, Africa e Asia
Mediterraneo americano – mare intercontinentale che si trova tra America del Nord e America del Sud
Mediterraneo – area geografica riferita agli stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo

Giochi 
Mediterraneo – gioco di ruolo di Andrea Angiolino

Musica 
Mediterraneo - brano musicato da Giuseppe Blanc nel 1940
Mediterraneo/Se puoi parlare – singolo di Milva del 1972
Mediterraneo – singolo dei Pooh degli anni settanta
Mediterraneo – album di Rosanna Fratello del 1980
Mediterraneo – album di Toto Cutugno del 1987
Mediterraneo – singolo di Mango, tratto dall'album Come l'acqua del 1992
Mediterraneo – album di Fabrizio De André del 2001
Mediterraneo – album dei Rio del 2011
 Mediterraneo – EP di Jovanotti del 2022

Altri progetti